Слово «Румспри́нга» может означать:

 Румспринга — в некоторых религиозных объединениях амишей и меннонитов так называют подростка, ещё не сделавшего выбор между , означающим вступление в религиозную общину и принятие на себя серьёзных нравственных обязательств, либо жизнью вне этой общины и без принятия религии, которую исповедуют его родители. а также сам  и возраст, в котором он происходит.

  — рок-группа из Лос-Анджелеса, основанная в 2006 году.